

Presentación previa 
Peđa Krstin fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Caio Zampieri.

Andrej Martin derrotó en la final a Adrián Menéndez-Maceiras.

Cabezas de serie 

  Facundo Bagnis (Cuartos de final)
  Gerald Melzer (Cuartos de final)
  Stefan Kozlov (Primera ronda)
  João Souza (Segunda ronda)

<ol start=5>
 ''' Andrej Martin (Campeón)
  Mohamed Safwat ''(Primera ronda)
  Marcelo Arévalo ''(Cuartos de final)
  Adrián Menéndez-Maceiras ''(Finalista)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de San Luis Potosí 2017